Больни́чный переу́лок — переулок в Правобережном округе Липецка. Проходит на Соколе от улицы Ушинского в сторону улицы Минина параллельно переулку Челюскинцев.

Четыре малоэтажных дома расположены на левой стороне переулка. На правой стороне находится медсанчасть завода «Свободный сокол» (больница и роддом), от которой и происходит название переулка.

Транспорт 
 авт. 2, 33а, 300, 302, 346, 370, ост.: «Ул. Ушинского», «Пл. Горскова».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Переулки Липецка